Črni Vrh in sloveno significa monte nero e può riferirsi a:
 Črni Vrh – montagna delle Pohorje nelle Prealpi Slovene
 Črni Vrh – località di Idria nel Goriziano sloveno